В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Іву Бударжову 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кеті Горват (півфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (переможниця)
  Кеті Ріналді (2-ге коло)

 Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)
 Відсутня
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Марселла Мескер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open